Arnoldi kan som auktorsförkortning betyda:

 K.V. Arnoldi
 Wladimir Mitrofanowitsch Arnoldi

Robotskapade auktorsförkortningar